Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Jurczak (1941– 2005) – polski aktor teatralny i filmowy
 Artur Jurczak (ur. 1990) – polski futsalista
 Dominika Latusek-Jurczak (ur. 1981) – polska teoretyk zarządzania
 Janusz Jurczak (ur. 1941) – polski chemik
 Małgorzata Jurczak (ur. 1968) – polska producent filmowa
 Piotr Jurczak (1896–1940) – komisarz Policji Państwowej, ofiara zbrodni katyńskiej.
 Radosław Jurczak (ur. 1995) – polski poeta
 Stefan Jurczak (1938–2012) – polski polityk
 Zuzanna Jurczak (ur. 1997) – polska piosenkarka